Михаил (Хали) Николов Татарчев е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Михаил Татарчев е роден през 1864 година в Ресен, тогава в Османската империя. Негов брат е Христо Татарчев, съосновател на ВМОРО, синът му Асен Татарчев е виден деец на ММТРО. Негов братовчед е Божирад Татарчев и внук е главният прокурор на България Иван Татарчев. Михаил Татарчев се занимава с търговия и през 1895 година става член на Ресенския революционен комитет на ВМОРО заедно с Никола Ляпчев, Петър Стрезов и Костадия Стрезов. Заради революционната си дейност турската власт 2 пъти го вкарва в затвора през 1906 година и февруари 1908 година.

След Младотурската революция от юли 1908 година Михаил Татарчев става председател на Ресенското подразделение на Съюза на българските конституционни клубове.

След Балканската война, когато Ресен е окупиран от Сърбия, чета на Черна ръка, начело с Василие Търбич задига от Татарчев 4 тона пшеница. След като Татарчев отказва да подпише фалшива декларация, в която признава, че ресенчани са сърби и новата сръбска власт през 1913 година го екстернира заедно с останалите градски първенци и Търпо Поповски. По-късно същата година година е арестуван от гръцката власт в Солун и лежи в затвора Беяз куле.

По време на Първата световна война, при временната окупация на Ресенско от български части, Михаил Татарчев е кмет на Ресен. Убит е на 5 юли 1917 година в Ресен от сърбоманина Келеша, или от Наум Андреев Милошев, защото не е попречил на българските власти да бъде интерниран баща му Андрея Милошев.

Родословие

Бележки 

Родени в Ресен
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български предприемачи от Македония
Членове на Съюза на българските конституционни клубове
Български общественици от Македония
Загинали през Първата световна война
Български кметове на селища, били под българска власт
Български политици от Македония
Борци срещу сръбската въоръжена пропаганда в Македония
Кметове на Ресен
Починали в Ресен
Михаил